Carta celeste – mappa del cielo notturno in astronomia
 Tema natale – raffigurazione simbolica della posizione dei pianeti in astrologia
 Carta del cielo – album di Alberto Fortis del 1990